Callen steht für:

 Callen, eine französische Gemeinde im Département Landes

Callen ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Ottleben Callen (1912–1970), deutsch-britischer Botaniker
 Georges Callen (* 1935), französischer Dendrologe und Botaniker
 Herbert B. Callen (1919–1993), US-amerikanischer theoretischer Physiker
 John Callen (* 1946), neuseeländischer Schauspieler und Regisseur
 Lluís Callén i Corzán (1865–1952), katalanischer Architekt

Siehe auch:
 Kallen
 Callan (Begriffsklärung)